Рённамсан () - северокорейский термин:
 Рённамсан - телеканал
 Рённамсан - спортивное общество, включающее в себя:
 Рённамсан (футбольный клуб)
 Рённамсан (гандбольный клуб)